Алексе́й Гри́шин:
 Гришин, Алексей Геннадьевич (род. 1979) — белорусский фристайлист.
 Гришин, Алексей Игоревич (род. 1988) — российский хоккеист.
 Гришин, Алексей Николаевич (в монашестве Сергий; 1889—1943) — епископ РПЦ, архиепископ Горьковский и Арзамасский.
 Гришин, Алексей Никонович (1918—1974) — Герой Советского Союза.
 Гришин, Алексей Фёдорович (род. 1957) — российский политик, член Совета Федерации.
 Гришин, Алексей Юрьевич (род. 1974) — российский актёр.